Хуан Эчеваррия:
 Эчеваррия, Хуан де (1875—1931) — испанский художник.
 Эчеваррия, Хуан Мигель (род. 1998) — кубинский легкоатлет, прыгун в длину.